Lai Sun Cheung (1 de setembro de 1950 - 20 de junho de 2010) foi um treinador e jogador de futebol de Hong Kong.

Desportistas de Hong Kong